Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2003 (, ) — 10-й розыгрыш юношеского чемпионата мира среди футболистов не старше 17 лет, проводимый Международной федерацией футбола. В нём могли принимать участие футболисты, родившиеся после 1 января 1986 года. Проходил с 13 августа по 30 августа 2003 года в 4 городах Финляндии — Хельсинки, Тампере, Турку и Лахти. Чемпионом стала сборная Бразилии.

Участники и отбор

Города и стадионы

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B 

Примечание: обладатель 2-го места был определён жеребьёвкой

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд 
  Бразилия
  Испания
  Аргентина
  Колумбия
  
  
  
  Португалия
  
  
  Нигерия

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА
 Технический отчёт на сайте ФИФА, ч.1 
 Технический отчёт на сайте ФИФА, ч.2 
 Турнир в базе данных RSSSF

Международные соревнования по футболу в Финляндии
Август 2003 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2003 году